Pycnomoreletia är ett släkte av svampar. Pycnomoreletia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnomoreletia